Dema – mitici antenati primordiali presenti nel culto agricolo di una comunità di raccoglitori di tuberi dalla Nuova Guinea
 Dema – paese nel sud-est del Burkina Faso
 Dëma – fiume della Russia europea sudorientale
 Dema – personaggio biblico, collaboratore di Paolo
 Danish Emergency Management Agency – agenzia danese per le emergenze
 Design Manufacturing SpA (Dema SpA) – azienda italiana produttrice di componenti aerospaziali